«Прости нас, сад...» (1988) — советский художественный телефильм 1988 года.

Сюжет 
В годы своей комсомольской юности первостроители города заложили общественный сад. Теперь они решительно возражают против решения горкома разделить сад на садовые участки...

В ролях 
 Вера Алентова — Марина Долматова
 Георгий Тараторкин — Максим Сергеевич Матушкин Игорь Горбачёв — Илья Фёдорович Арнаутов, озвучивает Всеволод Ларионов
 Валерий Баринов — Иван Ильич Долматов Светлана Головина — Ада Михаил Жигалов — Павел Гасилов Наталия Потапова — Зина Гасилова
 Александр Пашутин — Евгений Павлович Зарубин, учитель истории
 Наталья Попова — Варя Сольцова
 Андрей Болтнев — Ефим Сольцов, поэт
 Вадим Лобанов — Вениамин Чехонин
 Константин Лукашов — Аркаша
 Алиса Зыкина — Аня, дочь Ады
 Владимир Виноградов — Валера Гасилов
 Виктор Гаврилов — мистер Джон Войновский, американский миллионер
 Павел Сиротин — Пётр, друг Марины
 Павел Иванов — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Арро
 Режиссёр: Анатолий Ниточкин
 Оператор: Феликс Кефчиян
 Композитор: Николай Сидельников
 Художник-постановщик: Геннадий Бабуров
 Звукооператор: Сергей Кель
 Костюмы: С. Иноковой.
 Грим: 
 В. Николаевой
 А. Леоненко
 Ассистенты:
 режиссёра: О. Предыбайлова, Н. Лобанова
 оператора: А. Маничев, В. Носиков
 Монтаж: Г. Шмованова
 Комбирированные съёмки: 
 оператор: Ю. Корох
 художник: А. Михайлов
 Дирижёр оркеста: Эмин Хачатурян
 Директор фильма:

Ссылки 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1988 года
Фильмы ТО «Экран»
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке